Nusa Manuk, nom qui signifie « île aux oiseaux », peut désigner deux îles différentes en Indonésie :
 l'une dans le kabupaten de Rote Ndao ;
 l'autre dans celui de Tasikmalaya.